Collegio elettorale di Suzzara – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Suzzara – collegio elettorale del Senato della Repubblica